Årsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Årsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (34,4 ha)
Årsjön, Småland, sjö i Alvesta kommun,  (21,8 ha)
Årsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (2,09 km²)
Årsjön, Tyresta, sjö i Haninge kommun,  (21,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn